Pflanzl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Pflanzl (1880–1923), österreichischer Politiker
 Otto Pflanzl (1865–1943), österreichischer Heimatdichter